Åker har varit namnet på två landskommuner i Sverige. Se:

Åkers landskommun, Småland
Åkers landskommun, Södermanland